Мела́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Меладзе, Александр Эрастович (1907—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Меладзе, Валерий Шотаевич (род. 1965) — советский и российский эстрадный певец, продюсер, телеведущий, младший брат Константина Меладзе.
 Меладзе, Демурали Талибович — советский виноградарь в Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Меладзе, Константин Шотович (род. 1963) — советский, российский и украинский композитор и продюсер, старший брат Валерия Меладзе.
 Меладзе, Мевлуд (1972) — советский и армянский самбист и автогонщик.
 Меладзе, Нукри (род. 1980) — грузинский футболист.
 Меладзе, Павел Григорьевич (1898—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Меладзе, Эмине Мевлудовна (1927—2016) — Герой Социалистического Труда.